Ире́н Пре́скотт (21 июня 1994, Данденонг, Австралия) — спортсменка из Королевства Тонга, профессиональная пловчиха. Участница Олимпийских игр 2016 года.

Спортивная карьера 
Ирен родилась в городке , что в пригороде Мельбурна, в 1994 году.

Неоднократно принимала участие в крупных международных соревнованиях, таких как  в 2011 году,  в 2013 году, Игры Содружества в 2014 году, а также в Олимпиаде-2016 в Рио, где заняла 61-е место в плавании на 50 м вольным стилем.

Примечания 

Пловцы Тонги
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года